— сёнэн-манга в жанре научной фантастики, написанная Риитиро Инагаки и проиллюстрированная корейским художником Боити. Серия публикуется в еженедельном японском журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha c 6 марта 2017 г.

Здесь повествуется о множестве наук: физике (вычисления с использованием Солнечной постоянной), химии (формулы веществ), биологии (изготовление лекарства) и прочих науках.

На апрель 2021 года было выпущено 20 томов, выпущенных общим тиражом более 10 млн копий.

Адаптация в виде аниме-телесериала от TMS Entertainment выходила в эфир с июля по декабрь 2019 года. Второй сезон аниме, выпущенный под названием Dr. Stone: Stone Wars и основанный на сюжетной арке «Каменных войн» манги, транслировался с 14 января по 25 марта 2021 года.

Сюжет 
Обычный студент Тайдзю рассказывает своему другу-гению Сэнку о его планах признаться возлюбленной Юдзурихе. Они встречаются под деревом, но неожиданно странный свет освещает всё вокруг. Тайдзю толкает Юдзуриху под дерево и заслоняет её собой, но свет усиливается и превращает всех людей в камень. Человечество остановилось, следы цивилизации начали пропадать, но Тайдзю сохраняет рассудок, мотивируя себя спасением Юдзурихи. В конечном счёте Тайдзю удаётся выбраться из камня. Он узнает, что Сэнку также удалось сбросить каменную оболочку, подсчитывая каждую секунду своего существования. По подсчётам Сэнку, в мире сейчас 5 октября 5738 года.

Вместе они, используя науку, начинают восстанавливать цивилизацию. Им удаётся создать нитал — растворитель, разрушающий каменную оболочку людей, образованную после инцидента почти четыре тысячи лет назад. Первым делом они решают освободить Юдзуриху, но натыкаются на потомков сбежавших из зоопарка львов. В итоге они были вынуждены использовать нитал на Цукасе Сисио, необычайно сильном старшекласснике. Сбросив каменную оболочку, Цукаса мгновенно осознаёт ситуацию и побеждает львов. Позже Сэнку синтезирует больше нитала и освобождает Юдзуриху, но обнаруживает, что Цукаса из-за детской психологической травмы разрушает каменные статуи взрослых людей, тем самым убивая их, — он убеждён, что спасения заслуживают только подростки и дети. Таким образом начинается противостояние двух кланов: Королевства Науки Сэнку и Могущественной Империи Цукасы.

Персонажи 
 — один из главных героев. Необычайно умён, разбирается во многих областях науки, хотя часто затрудняется в применении изобретений на практике.
 Сэйю: Юсукэ Кобаяси
 — лучший друг Сэнку, ценящего Тайдзю за его непробиваемость и упорство.
 Сэйю: Макото Фурукава
 — девушка, в которую влюблён Тайдзю. Она жизнерадостная и стремится помогать другим.
 Сэйю: Кана Итиносэ
 — антагонист истории, стремящийся уничтожить всех взрослых людей и создать мир без технологий и науки.
 Сэйю: Юити Накамура
 — подросток из деревни Исигами, который научился основам науки, приняв их за волшебство. Узнав о научных изобретениях, становится помощником Сэнку, и вместе они работают над тем, чтобы заново открыть все чудеса науки.
 Сэйю: Гэн Сато
 — самая сильная воительница деревни Исигами. Обладает невероятной ловкостью и зоркими глазами. Она первая встречает Сэнку и становится на его сторону.
 Сэйю: Манами Нумакура

Медиа

Манга 
Сюжет манги создаётся Риитиро Инагаки, а иллюстрации к ней рисует Боити. Первая глава Dr. Stone была впервые опубликована в 14 номере Weekly Shonen Jump 2017 года издательства Shueisha, вышедшем 6 марта. В основу легла одна из идей, предложенных Инагаки редактору, выбравшему её, потому что он не представлял, как будут развиваться события. Инагаки, будучи поклонником работ Боити, обратился к нему с предложением присоединиться к работе, когда уже была готова раскадровка третьей главы. Боити как раз искал историю, над которой он мог бы работать в это время.

В октябре 2019 года было объявлено, что небольшой спин-офф из девяти глав под названием Dr. Stone Reboot: Byakuya начнет публиковаться в 2019 году в 48-м выпуске еженедельного журнала Weekly Shōnen Jump с историей и иллюстрациями Боити. Как и основная серия, спин-офф также был выпущен на сервисе Manga Plus издательства Shueisha. Последняя глава спин-оффа была опубликована 23 декабря 2019 года. В виде танкобона он был напечатан 4 марта 2020 года.

6 марта 2022 года вышла последняя глава манги.

VIZ Media лицензировала обе манги в США.

Спин-офф

Другое

Аниме 
Аниме-адаптация манги была анонсирована в 51 номере Weekly Shonen Jump, вышедшем 19 ноября 2018 года. Производством занималась студия TMS Entertainment. В роли режиссёра выступил Синъя Иино, сценаристом стал Юитиро Кидо, а дизайнером персонажей — Юко Иваса. Тацуя Като, Хироаки Цуцуми и Юки Канэсака написали к аниме музыку. Премьерный показ первого сезона прошел с 5 июля по 13 декабря 2019 года на телеканале Tokyo MX и других Всего было показано 24 серии.. Первую начальную тему «Good Morning World!» исполнили Burnout Syndromes, а первую завершающую «Life» — Rude-α. Второй начальной темой стала «Sangenshoku» в исполнении Pelican Fanclub, завершающей — «Yume no you na» в исполнении Saeki YouthK.

Второй сезон был анонсирован сразу по окончании показа первого. Сюжет в нём основан на арке «Каменных войн» манги. Официальным названием сезона стало Dr. Stone: Stone Wars, его премьера прошла с 14 января по 25 марта 2021 года. Начальной темой сезона стала «Rakuen» в исполнении Fujifabric, а завершающей — «Koe?» Хатэны.

Продолжение сериала было объявлено после выхода в эфир финальной серии второго сезона. На мероприятии Jump Festa 2022 было объявлено, что премьера третьего сезона состоится в 2023 году. В июле 2022 года состоится премьера телевизионного спецвыпуска «Dr. Stone: Ryusui», посвященного персонажу Рюсуи Нанами.

За пределами Азии по всему миру аниме транслирует сервис Crunchyroll, а Funimation выпускает английский дубляж. Компании Medialink принадлежит лицензия в Юго-Восточной Азии, трансляция проходит на iQIYI.

Список серий

Сезон 1 (2019)

Спецвыпуск 
{| class="wikitable" style="width:100%"
|- style="border-bottom:2px solid #CCCCFF"
!style="width: 7%;" |№ 
!Название
!style="width: 15%;" |Трансляция в Японии
|- bgcolor=FFFFD8 align="center"

Сезон 2 (2021)

Спецвыпуск 
{| class="wikitable" style="width:100%"
|- style="border-bottom:2px solid #CCCCFF"
!style="width: 7%;" |№ 
!Название
!style="width: 15%;" |Трансляция в Японии
|- bgcolor=FFFFD8 align="center"

Критика 
Манга заняла 15 место вместе с Eizōken ni wa Te wo Dasu na! в списке лучших манг 2018 года для читателей-юношей, составленных Kono Manga ga Sugoi!. В аналогичном рейтинге за 2019 год она была на 17 месте вместе с Sweat and Soap и Heterogenia Linguistico ~Ishuzoku Gengogaku Nyūmon~.

В 2019 году Dr. Stone победила в 64-й Премии манги Shogakukan в номинации сёнэн
.

В ноябре 2019 года Crunchyroll включили Dr. Stone в список «25 лучших аниме 2010-х». IGN также включил Dr. Stone в число лучших аниме-сериалов 2010-х. Dr. Stone был 8-м по популярности аниме-сериалом на Netflix в Японии в 2019 году.

Gadget Tsūshin включил ключевую фразу Сэнку «This is exhilarating!» в свой список модных аниме-слов 2019 года.

Примечания

Ссылки